Les Bordes, település Franciaországban, Indre megyében
Les Bordes, település Franciaországban, Loiret megyében
Les Bordes, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Les Bordes-sur-Lez, település Franciaországban, Ariège megyében
Les Bordes-sur-Arize, település Franciaországban, Ariège megyében
Les Bordes-Aumont, település Franciaországban, Aube megyében